Paradelia är ett släkte av tvåvingar. Paradelia ingår i familjen blomsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blomsterflugor
Paradelia